Гео́ргий Губа́нов:
 Губанов, Георгий Васильевич (род. 1936) — русский советский писатель и публицист, журналист.
 Губанов, Георгий Петрович (1908—1973) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.